Геза (угор. Géza, бл. 945—997) — великий князь мадярів між 972 та 997 роками, син Такшоня, нащадок Арпада.
 Геза Мароці (, 3 березня 1870, Сеґед — 29 травня 1951, Будапешт) — угорський шахіст.
 Геза II, Ґе́за ІІ (1130—1162) ― угорський король між 1141 та 1161 роками, одружений з дочкою галицько-волинського князя Мстислава Володимировича Єфросинією.
 Калочаї Геза (угор. Kalocsay Géza; нар. 30 травня 1913, Берегове, Австро-Угорщина — † 26 вересня 2008, Будапешт, Угорщина) — чехословацький і угорський футболіст.